Нововятский район — административно-территориальная единица в составе Кировской области РСФСР, существовавшая в 1958—1960 годах. Административный центр — Нововятск.

30 сентября 1958 года центр Кировского района был перенесён из города Кирова в город Нововятск, район переименован в Нововятский.

14 ноября 1959 года в состав района была передана большая часть упразднённого Просницкого района.

23 февраля 1960 года районный центр из города Нововятска был перенесён в Кирово-Чепецк, район переименован в Кирово-Чепецкий.

Ссылки 
 

Упразднённые районы Кировской области